Клинтън може да се отнася за:

 Клинтън – град в Съединени американски щати, в щат Кънектикът, в окръг Мидълсекс
 Клинтън – град в Съединени американски щати, в щат Оклахома, в окръг Къстър
 Клинтън – град в Съединени американски щати, в щат Юта, в окръг Дейвис